Subaru Pleo — компактный автомобиль производства компании Subaru. Первоначально он продавался только в Японии, однако в настоящее время экспортируется в США. Pleo был представлен 9 октября 1998 года, заменив предшественника Subaru Vivio, когда японские правила продиктовали изменение размеров безналоговых автомобилей класса keicar, и в результате, каждая модель класса была заново переконструирована. В июне 1999 года начато производство Pleo с косметическими изменениями под названием Nesta. Затем, в октябре был выпущен спортивный вариант Pleo под названием LS. В мае 2000 года запущен ещё один вариант Pleo Nesta — G Edition. Годом позже, был запущен самый спортивный вариант Pleo, названный RS. В октябре Pleo получил новое «косметическое лицо», второе — год спустя. Последователь, Subaru R2, был представлен 8 декабря 2003 года. Вместе с тем, Pleo-прежнему присутствует на рынке как самая доступная модель с самыми простыми двигателями. В июне 2007 года был выпущен Pleo Van.

Pleo выше, чем условные keicar-хэтчбеки, но всё же ниже, чем явный keicar-минивэн Suzuki Wagon R.

Он поставлялся (и поставляется сейчас) с разными двигателями типа I4 объёмом 658 куб.см.: SOHC, DOHC, с турбонаддувом, и с двумя уровнями отделки салона.

Примечания 

Pleo